UGC steht als Abkürzung für:

 User-generated content, durch Nutzer erstellte Medieninhalte
 UnitedGlobalCom Europe, heute Liberty Global Europe
 Uppsala General Catalogue, ein Katalog von Galaxien
 Flughafen Urganch, Usbekistan (IATA-Code)

UG-C steht für:
 , ISO-3166-2-Code der ugandischen Region

Abkürzung